Delaware Run ist der Name folgender geographischer Objekte in den Vereinigten Staaten:

Fließgewässer:
 Delaware Run (Western Run)  im Baltimore County, Maryland
 Delaware Run (Olentangy River)  im Delaware County, Ohio
 Delaware Run (West Branch Susquehanna River)  im Northumberland County, Pennsylvania

Orte:
 Delaware Run (Pennsylvania),  im Northumberland County, Pennsylvania